Mayans oder Mayáns ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Mayáns (* 1939), spanischer Schauspieler
 Gregorio Mayans y Siscar (1699–1781), spanischer Jurist, Historiker, Philologe, Romanist und Hispanist
 Isidor Marí Mayans (* 1949), spanischer Katalanist und Soziolinguist
 Marjorie Mayans (* 1990), französische Rugbyspielerin 

Siehe auch:

 Mayans M.C. (Fernsehserie)